

Дідюєво — присілок, Топкинський округ, Кемеровська область
 Дідюєво — селище, Топкинський округ, Кемеровська область